

Patronyme 

 Cammy Myler (1968- ), lugeuse américaine ;

 Stephen Myler (1984- ), joueur de rugby à XIII et rugby à XV anglais ;

 Richard Myler (1990- ), joueur de rugby à XIII anglais.